Cayo Atilio Régulo puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Cayo Atilio Régulo (cónsul 225 a. C.).— Cónsul en el año 225 a. C.
 Cayo Atilio Régulo Serrano.— Cónsul en los años 257 y 250 a. C.